Świętajno può riferirsi a diversi comuni polacchi del Voivodato della Varmia-Masuria:
Świętajno, comune del Distretto di Olecko
Świętajno, comune del Distretto di Szczytno